Александр Евгеньевич Бабкин (18 марта 1955 или 18 марта 1956 или 18 марта 1954, Люберцы или Москва) — советский футболист, российский мини-футбольный и футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Кандидат педагогических наук (2004, тема: «Технология планирования физической и технико-тактической подготовки команды по мини-футболу при туровой организации соревнований»).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Динамо» Москва (1965—1968) и «Торпедо» Люберцы (1969—1974). В первенстве СССР играл за команды низших лиг «Знамя Труда» Орехово-Зуево (1975—1976), «Кузбасс» Кемерово (1977), «Ангара» Ангарск (1977—1979), «Трактор» Павлодар (1979), «Зоркий» Красногорск (1980—1981). В 1988—1993 годах играл в люберецкой «Искре».

В большом футболе работал тренером с юношескими командами «Зоркого» (1982—1987) и «Чертаново» (1987—1992). В 1998—2000 годах возглавлял женскую команду «Чертаново».

С начала 1990-х годов работал с ведущими российскими мини-футбольными клубами, в том числе московскими «Дина», «Спартак»/«Новорусь», «КСМ-24»/«ГКИ-Газпром» и другими. Неоднократный чемпион (1992/93, 1993/94) и призёр чемпионатов России по мини-футболу, обладатель Кубка (1992, 1993, 2000, 2002) и Суперкубка (2001, 2003) России.

В 2008 году возглавлял сборную Узбекистана по мини-футболу на чемпионате Азии.

В сезоне 2009/10 — главный тренер мини-футбольного клуба первого дивизиона «Спарта-Щёлково». 23 ноября 2010 был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба российской Суперлиги МФК «Мытищи», затем в течение пяти лет работал в команде главным тренером. Одновременно с работой в клубе был главным тренером молодёжной сборной России по мини-футболу (2011—2012).

Примечания

Ссылки 
 
 БАБКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Футболисты СССР
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Ангара»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Зоркий»
Футбольные тренеры России
Тренеры ЖФК «Чертаново»
Мини-футбольные тренеры
Мини-футбольные тренеры России
Тренеры МФК «Дина»
Тренеры МФК «Спартак»
Тренеры МФК «ГКИ-Газпром»
Тренеры МФК ЦСКА Москва
Тренеры МФК «Мытищи»
Тренеры МФК «Спарта-Щёлково»
Кандидаты педагогических наук